О́рська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Орськ в Оренбурзькій області.

 Орська вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Орська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Орська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Орська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Орська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці